Jacobacci puede hacer referencia a:

Personas 
Guido Jacobacci, ingeniero argentino.

Lugares 
Ingeniero Jacobacci, localidad argentina en la provincia de Río Negro.
Estación Ingeniero Jacobacci, estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima.